Interferon bèta-1a, een geneesmiddel bij de behandeling van multiple sclerose
 Interferon bèta-1b, een geneesmiddel bij de behandeling van multiple sclerose

Voor een algemene beschrijving, zie interferon.